Корбе́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Корбен, Ален (род. 1936) — французский историк.
 Корбен, Анри (1903—1978) — французский философ и исламовед.
 Корбен, Эжен (1867—1952) — французский бизнесмен и коллекционер.

См. также 
 Корбин